Dhar steht für:

 Dhar (Staat), ein ehemaliger Fürstenstaat 
 Dhar (Stadt), eine Stadt in Indien
 Dhar (Distrikt), ein Distrikt in Indien

Dhar ist der Familienname folgender Personen:

 Niles Hollowell-Dhar, US-amerikanischer Songwriter, Produzent und Sänger, siehe KSHMR
 Rumeli Dhar (* 1983), indische Cricketspielerin